St. Mary's Hospital (Burghill)
 St Mary's Hospital (Isle of Wight)
 St Mary's Hospital (Londen)
 St Mary's Hospital (Manchester)
 St Mary's Hospital (Kettering)
 St Mary's Hospital (Portsmouth)